Saint-Cernin (Cantal)
 Saint-Cernin (Lot)
ook:
Saint-Cernin-de-Labarde,  Dordogne 
Saint-Cernin-de-Larche,  Corrèze 
Saint-Cernin-de-l'Herm,  Dordogne 

gemeenten met de naam Saint-Sernin (doorverwijspagina)